Le tournoi de tennis de Copenhague est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2010, classée en catégorie International, se dispute du 2 au .

Caroline Wozniacki remporte le simple dames. En finale, elle bat Klára Zakopalová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Julia Görges et Anna-Lena Grönefeld.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Copenhague
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Copenhague
Sport au Danemark en 2010
Tennis en août 2010